Дюнкерк () — многозначный термин.

 Дюнкерк — город в департаменте Нор Франции.
 Дюнкеркская ратуша — здание в городе Дюнкерк.
 «Дюнкерк» — французский гандбольный клуб из города Дюнкерк.
 «Дюнкерк» — французский футбольный клуб из города Дюнкерк.
 Дюнкерк — округ во Франции, один из округов в регионе Нор-Па-де-Кале.
 Дюнкерк-1 — кантон во Франции. Входит в состав округа Дюнкерк.
 Дюнкерк-2 — кантон во Франции. Входит в состав округа Дюнкерк.
 Дюнкерк-Уэст — упразднённый кантон во Франции. Входил в состав округа Дюнкерк.
 Дюнкерк-Эст — упразднённый кантон во Франции. Входил в состав округа Дюнкерк.
 «» — кинофильм 1958 года режиссёра Лесли Нормана.
 «» — британский документальный телефильм 2004 года.
 «Дюнкерк» — кинофильм 2017 года режиссёра Кристофера Нолана.

ВМФ Франции 
 «Дюнкерк» — линкор французского флота. Головной корабль типа «Дюнкерк».
 «Дюнкерк» — тип линкоров французского флота времён Второй мировой войны.

См. также 
 Дюнкеркская операция — операция по эвакуации морем частей, блокированных после Дюнкеркской битвы.
 Дюнкеркские корсары
 Дюнкеркский пакт — договор между Францией и Великобританией о союзе и взаимопомощи.
 Беффруа в Дюнкерке — бывшая колокольня церкви Святого Элигия.
 Битва за Дюнкерк — сражение Второй мировой войны.
 Маленькие корабли Дюнкерка — суда, использовавшиеся для эвакуации английских и французских войск из Дюнкерка во время Второй мировой войны.
 Сражение при Дюнкерке, или Сражение в проливе Ла-Манш, — морское сражение в 1639 году.
 Четыре дня Дюнкерка — ежегодная велогонка, проходящая во французском Нор — Па-де-Кале.